Рельеф — может означать:
 Рельеф — совокупность неровностей суши, дна океанов и морей.
 Альпийский тип рельефа
 Антропогенный рельеф
 Флювиальный рельеф
 Эоловые формы рельефа
 Рельеф — феодальный платёж.
 Рельеф — вид скульптуры, архитектурного оформления здания.
 Рельеф — выпуклость и очерченность мышц и сухожилий у культуриста.

Название 
 «Рельеф» — советский подвижный грунтовый ракетный комплекс, модификация ракетного комплекса морского базирования С-10 или «Гранат».

См. также 

 
 Рельефное текстурирование — метод в компьютерной графике.
 Искусственный рельеф — скалодром.
 Нанорельеф
 Рельефная сварка
 Форма рельефа